Дьяконово — село в Октябрьском районе Курской области. Центр Дьяконовского сельского совета.

География 
Дьяконово расположено на берегу реки Воробжа, левого притока реки Сейм. Через село проходят автомобильные дороги регионального значения 38К-004 (Дьяконово — Суджа — граница с Украиной) и 38К-017 (Курск — Льгов — Рыльск — граница с Украиной). Находится в 2 километрах от райцентра Прямицыно и в 23 километрах от областного центра Курска.

 Улицы
В селе улицы: Городская, Заводская, Заречная, Комсомольская, Красной Звезды, Ломакина, Луговая, Магистральная, Мирная, Молодёжная, Парковая, Первомайская, переулок Победы, Победы, Полевая, Садовая, Симоненко, Советская, Центральная и Школьная.

 Климат
Дьяконово, как и весь район, расположено в поясе умеренно континентального климата с тёплым летом и относительно тёплой зимой (Dfb в классификации Кёппена).

 Часовой пояс

История 
В 1935—1963 годах Дьяконово было центром Ленинского района.

В соответствии с законом Курской области «О муниципальных образованиях Курской области» от 15.08.1996 г. № 6 было создано муниципальное образование «Дьяконовский сельсовет» Октябрьского района Курской области с центром в селе Дьяконово. Статус и границы сельсовета установлены Законом Курской области от 21 октября 2004 года № 48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области».

Население

Известные уроженцы 
 Агарков, Егор Прокопьевич — новатор производства, лауреат Сталинской премии (1946)
 Борисенко, Клавдия Егоровна — Герой Социалистического Труда (1957)
Ломакин, Алексей Максимович — Герой Советского Союза (1944)
Симоненко, Алексей Фёдорович — Герой Советского Союза (1945)
 Холодова, Клавдия Фёдоровна — русская поэтесса и журналистка

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. СНТ Россия и СНТ Цветущий сад. В селе 1542 дома.

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Населённые пункты Октябрьского района (Курская область)